Pepe Jeans, marca comercial d'una empresa de roba vaquera i de lleure, que actualment té la seu a Sant Feliu de Llobregat
 Pepe (pel·lícula), pel·lícula de George Sidney
 Personatges: 
 Pepe Batlle o José Batlle y Ordóñez, president de l'Uruguai d'origen català
 Pepe Borrell o Josep Borrell i Fontelles, polític socialista 
 Pepe Buxeda, actor de televisió
 Pepe Carvalho, detectiu privat barceloní d'origen gallec protagonista d'una sèrie de novel·les negres de l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán 
 Pepón Corominas, actor
 Pepe Gotera, protagonista del còmic creat per Francisco Ibáñez, com a cap d'una particular empresa de reparacions i petites obres, vegeu Pepe Gotera y Otilio
 Pepe Navarro, presentador de televisió 
 Pepe Rubianes, humorista
 Pepe Reina o José Manuel Reina Páez, futbolista madrileny
 Pepe Domingo Castaño, periodista gallec
 Pepe o Képler Laveran Lima Ferreira, futbolista portuguès
 Pepe o José Macia, futbolista brasiler